PAL — uma forma de codificação da cor usada nos sistemas de transmissão televisiva
Região PAL — território de publicação de jogos eletrônicos que inclui a Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido e alguns países europeus
PAL Airlines

Pessoas
Pal Charles Benko
George Pal

Desambiguações de siglas